bil (anatomie), een deel van het menselijk lichaam
Achterwerk (VPRO-gids), een rubriek voor kinderen op de achterpagina van de VPRO-gids
Achterwerk in de kast en Villa Achterwerk, twee televisieprogramma's van de VPRO, genoemd naar de achterpagina